La formula molecolare C18H21NO3 può indicare:
 Codeina
 Idrocodone

Formule molecolari